RU poate fi:
 AirBridge Cargo, codul IATA al companiei aeriane din Rusia
 Burundi, număr de înmatriculare auto al acestei țări
 Rack Unit, unitate pentru înălțimea unui server
 Ruma, număr de înmatriculare auto a municipiului sârb
 Rusia, codul ISO 3166-1 al acestei țări

Ru poate fi:
 Ru, un râu în China
 Ruteniu, simbolul chimic al elementului chimic

ru poate fi:
 .ru, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Federația Rusă
 ru, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (る în hiragana sau ル în katakana)
 Limba rusă, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „RU” la acronymfinder.com